Kangaroo (canguro in lingua inglese) può riferirsi a:

Film 
 Kangarù (Kangaroo) –  film statunitense del 1952 diretto da Lewis Milestone
 Kangaroo – film australiano del 1986 diretto da Tim Burstall
 The Battling Kangaroo – cortometraggio statunitense del 1926 diretto da Jules White

Musicale 
 Kangaroo – gruppo musicale
 Kangaroo? – album dei Red Crayola del 1981

Geografia 
 Kangaroo Island – isola dell'Australia

Mezzi di trasporto 
 Kangaroo (trasporto truppe) – veicolo corazzato per il trasporto di fanteria
 AS-3 Kangaroo – missile strategico aria-superficie
 Blackburn R.T.1 Kangaroo – biplano da ricognizione
 Kanguroo – nave porta-sottomarini

Fumetti 
 Kangaroo – supereroe dei fumetti della Marvel Comics

Sport 
 Kangaroo Cup – torneo di tennis

Videogiochi 
 Kangaroo – videogioco del 1982